The Singles ("i singoli" in lingua inglese) è il titolo di diverse raccolte discografiche:

 The Singles – album degli ABBA del 1982
 The Singles – album dei Soft Cell del 1986
 The Singles – album dei The Pretenders del 1987
 The Singles – album dei The Clash del 1991
 The Singles – album dei Japan del 1996
 The Singles – album di Dannii Minogue del 1998
 The Singles – album di Eminem del 2003
 The Singles – album dei Basement Jaxx del 2005
 The Singles – album dei The Clash del 2006
 The Singles – album dei Feeder del 2006
 The Singles – album dei The Clash del 2007
 The Singles – album degli Edguy del 2008
 The Singles – raccolta in cofanetto di singoli di Lady Gaga del 2009
 The Singles – album dei Goldfrapp del 2012
 The Singles – album dei The Doors del 2017

Pagine correlate 
 Singles